Sangla – wieś w Estonii
 Sangla – gaun wikas samiti w Nepalu